Still Swervin — второй студийный альбом американского рэпера G Herbo. Он был выпущен 1 февраля 2019 года на лейблах Machine Entertainment Group, Cinematic Music Group и 150 Dream Team. Альбом содержит гостевые участия от Gunna, Juice WRLD и других. Его продюсированием занимались Southside, Wheezy, DY и другие.

Список композиций 

Примечания
  неуказанный сопродюсер

Участники записи 
 Славик Ливинс – миксинг
 Chicago Audio Mastering – мастеринг

Чарты

Примечания 

Альбомы 2019 года
Альбомы G Herbo